Eggers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1922-2006), administrateur américain de la NASA
Carl Eggers (1787-1863), peintre allemand
Dave Eggers (né en 1970), écrivain et scénariste américain
 (né en 1930), joueur américain de football américain
 (1901-1954), homme politique américain dans le New Jersey
 (1903-1994), joueur américain de basket-ball
 (1844-1903), botaniste et soldat danois
Harald Eggers (né en 1942), athlète sprinteur est-allemand
, conseiller exécutif américain en sécurité
, physicien britannique
 (né en 1974), mannequin américaine
 (1905-1943), écrivain et poète allemand
 (1919-2013), gouverneur américain du Texas
 (né en 1951), acteur suédois
 (né en 1980), acteur suédois
 (1890-1974), officier et chef de sécurité allemand
Robert Eggers (né en 1983), scénariste et réalisateur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme